Come lupo giapponese erano note due specie:

 Il lupo di Hokkaido o lupo ezo (Canis lupus hattai) 
 Il lupo di Honshū (Canis lupus hodophilax)

anche la razza canina Shikoku Inu viene gergalmente chiamato Cane lupo giapponese.